Spirou – belgijski magazyn komiksowy, najdłużej wydawane czasopismo komiksowe na świecie
 Spirou Charleroi – belgijski klub koszykarski
 Sprycjan (Spirou) – postać fikcyjna, główny bohater serii komiksowej Sprycjan i Fantazjusz
 Spirou – gra komputerowa z 1996